Милибэнд () — фамилия. Известные носители:
 Милибэнд, Дэвид (род. 1965) — британский государственный деятель.
 Милибэнд, Ральф (1924—1994) — британский социолог-марксист, отец Дэвида и Эда.
 Милибэнд, Эд (род. 1969) — британский государственный деятель.

См. также 
 Милибанд, Софья Давидовна (род. 1922) — советский и российский востоковед.